Cisgender oder als undeklinierbares Adjektiv cisgender (aus lateinisch cis „diesseits“ und englisch gender „soziales Geschlecht“), kurz cis, bezeichnet Personen, deren Geschlechtsidentität mit ihrem im Geburtenregister eingetragenen Geschlecht (dem Geburtsgeschlecht oder Hebammengeschlecht) übereinstimmt, das meist anhand der sichtbaren körperlichen Geschlechtsmerkmale des Neugeborenen beurteilt wird.

Eine solche Übereinstimmung findet sich bei der weit überwiegenden Mehrheit aller Menschen: Sie identifizieren sich mit ihrem Geburtsgeschlecht – im Unterschied zu transgender Personen („jenseitig, darüber hinaus“). Die Übereinstimmung von Geschlecht und Identität bezieht sich nicht auf die sexuelle Orientierung oder sexuelle Identität einer Person.

Als Personenbezeichnungen können Cis-Mann und Cis-Frau verwendet werden, oder cis Mann und cis Frau in Anlehnung an die Formulierungen trans Mann und trans Frau.

Begriffsentwicklung 
In der Sexualwissenschaft wurde die cis-/trans-Unterscheidung bereits 1914 anhand der Gegenüberstellung von Zisvestitismus und Transvestitismus durch Ernst Burchard eingeführt. Die Bezeichnungen zissexuell und Zissexualismus führte der Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch 1991 ein, um auszudrücken, dass es Cissexuelle geben müsse, wenn es Transsexuelle gebe, und dass das als normal unterstellte Zusammenfallen von Körpergeschlecht und Geschlechtsidentität keine Selbstverständlichkeit sei:

Das englische Wort cisgender wird seit 1994 in Usenet-Gruppen verwendet und wurde 2007 von Julia Serano in ihrem Buch Whipping Girl populär gemacht. Stellenweise wurden Formulierungen wie geborene oder genetische Männer/Frauen benutzt, oder Biomann und Biofrau – diese können aber als diskriminierend wahrgenommen werden.

Literatur 
 Joan Roughgarden: Evolution’s Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People. University of California Press, Berkeley u. a. 2004, ISBN 0-520-24073-1 (englisch).
 Julia Serrano: Whipping Girl: A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Femininity. Seal Press 2007.
 Volkmar Sigusch: Die Transsexuellen und unser nosomorpher Blick. In: Zeitschrift für Sexualforschung. Heft 3–4, 1991, S. 225–256 und 309–343.
 Volkmar Sigusch: Transsexueller Wunsch und zissexuelle Abwehr. In: Psyche. Jahrgang 49, Heft 9, 1995, S. 811–837.
 Volkmar Sigusch: Sexualitäten: Eine kritische Theorie in 99 Fragmenten. Campus, Frankfurt/New York 2013, ISBN 978-3-593-39975-1, S. 244 ff. Kapitel #42 Zissexuelle und ihre Abwehr ().

Weblinks 
Lexika:
 Regenbogenportal: Cis, cisgeschlechtlich. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Mai 2019.
 Wissenslücke: #Cis-Gender. FUMA – Fachstelle Gender & Diversität NRW.
 Arn Sauer: LSBTIQ-Lexikon: Cisgender, Cissexismus. Bundeszentrale für politische Bildung, 27. März 2017.
 Anja Kühne: Das Queer-Lexikon: Was bedeutet Cisgender? In: Der Tagesspiegel. 5. Januar 2016.

Artikel:
 Susanne Keuchel: Spiegelung von Diskriminierung bleibt Diskriminierung! Auf dem Weg zur diversitätsbewussten Gesellschaft. In: Kulturrat.de. 26. Februar 2020.
 Chris Green: „Cisgender“ has been added to the Oxford English Dictionary. In: Independent.co.uk. 25. Juni 2015 (englisch; “The term is defined as ‘designating a person whose sense of personal identity corresponds to the sex and gender assigned to him or her at birth’”).
 Hida Viloria: Caught in the Gender Binary Blind Spot: Intersex Erasure in Cisgender Rhetoric. In: HidaViloria.com. Eigener Blog, 18. August 2014, abgerufen am 16. Dezember 2021 (englisch; intergeschlechtliche Person mit nichtbinärer Geschlechtsidentität).

Einzelnachweise 

Transgender
Neologismus der 1990er-Jahre